Burnside puede referirse a:

Lugares 
 Burnside (Arizona), lugar designado por el censo en el condado de Apache, Arizona.
 Burnside (Kentucky), ciudad en el condado de Pulaski, estado estadounidense de Kentucky.
 New Burnside (Illinois)
 Distrito electoral de Burnside (Illinois)
Municipio de Burnside (condado de Webster, Iowa)
 Municipio de Burnside (condado de Lapeer, Míchigan)
 Burnside (Pensilvania)
 Municipio de Burnside (condado de Centre, Pensilvania)
 Municipio de Burnside (condado de Clearfield, Pensilvania)
 Burnside (Wisconsin), pueblo en el condado de Trempealeau, estado estadounidense de Wisconsin.

Otros usos 
 Steve Burnside, personaje ficticio de la saga de videojuegos Resident Evil.
 Avenida Burnside (línea de la Avenida Jerome), estación en la línea de la Avenida Jerome del Metro de Nueva York.